Михаи́л Дави́дович Бернште́йн: Бернштейн, Михаил Давидович (1875—1960) — русский и советский живописец, график и педагог.
 Бернштейн, Михаил Давидович (1911—2002) — советский и украинский литературовед, профессор.